Il singolare del torneo di tennis Unicredit Czech Open 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Richard Fromberg che ha battuto in finale Andrew Ilie 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Magnus Gustafsson (semifinali)
 Richard Fromberg (Campione)
 Bohdan Ulihrach (quarti di finale)
 Álex Calatrava (quarti di finale)

 Juan-Albert Viloca-Puig (primo turno)
 Dinu Pescariu (semifinali)
 Jiří Novák (quarti di finale)
 Fernando Vicente (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Unicredit Czech Open 1998